El término brazal puede hacer referencia a:

Brazal, un canal de riego.
Brazal, una pieza de la panoplia que cubría las extremidades torácicas desde el hombro hasta la mano.
Brazal (indumentaria).
Brazal, distintivo que se lleva ceñido en el brazo izquierdo en señal de duelo.

Geografía 
Brazal de Álamos: lugar agregado al municipio de Beniel, provincia de Murcia.
Brazal de la Mota: lugar agregado al municipio de Murcia.
Brazal del Jueves de Beniaján: lugar agregado al municipio de Murcia. 
Brazal del Jueves de Torreaguera: lugar agregado al municipio de Murcia.

Referencias